Авиньонет-де-Пучвентос (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 12,45 км². Население — 1517 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Авиньонет-Лораге (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web del Ayuntamiento 
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Monesterios de Cataluña. Comanda de Sant Joan 

Муниципалитеты Жироны